Кіладзе — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Кіладзе Олександр Іванович (. 1929) — радянський баскетболіст і баскетбольний тренер.
 Кіладзе Григорій Варфоломійович  (1902-1962) — радянський композитор і диригент, заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР.
 Кіладзе Давид Семенович (1895-1937) — діяч радянських спецслужб.
 Кіладзе, Ліле Григорович (1928-1978) — грузинський диригент і педагог.
 Кіладзе Ніка (1988-2014) — грузинський футболіст.
 Кіладзе Ролан Ілліч (1931-2010) — радянський і грузинський астрофізик.
 Кіладзе Яго Гурамович ( 1986) — український боксер- професіонал, грузинського походження, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях.